Гайда́й — українське прізвище (значення — пастух овець, погонич волів). Відомі носії:
 Гайдай Володимир Костянтинович (нар. 1938) — радянський український редактор, сценарист.
 Гайдай Георгій Федорович (1939—2005) — український музейний працівник і дослідник української минувшини.
 Гайдай Зоя Михайлівна (19 травня (1 червня) 1902 — 21 квітня 1965) — українська радянська оперна співачка.
 Гайдай Ігор Миколайович (1961) — український фотограф, автор фото-книг.
 Гайдай Іван Іванович (1923—2004) — заслужений працівник культури України, письменник, журналіст.
 Гайдай Леонід Іович (30 січня 1923 — 19 листопада 1993) — відомий радянський кінорежисер, кіносценарист;
 Гайдай Михайло Михайлович ( 1931) — український фольклорист.
 Гайдай Михайло Петрович (21 листопада 1878 — 9 вересня 1965) — хоровий диригент і фольклорист, збирач народних пісень і дум.
 Гайдай Прокіп Дем'янович (1883 — ?) — підполковник Армії УНР.
 
 Гайдай Юрій Олександрович — заслужений працівник культури України.

 Коломєйцева-Гайдай Ірина Вікторівна (*1979) — українська гонщиця, засновниця команди Tsunami RT.

Примітки 

Українські прізвища